Якина (, известны также как яквина, якона) — почти исчезнувшее индейское племя. Последние представители племени проживают в  в штате Орегон, причём почти все они имеют смешанное происхождение. Язык якина, ныне исчезнувший, относился к алсейским языкам, другое название которых (яконские языки) происходит от имени племени.

Список деревень Якина 
К северу от реки Якина ():

 Holukhik
 Hunkkhwitik
 Iwai, Khaishuk
 Khilukh
 Kunnupiyu
 Kwulai
 Kyaukuhu Kyuwatkal
 Mipshuntik
 Mittsulstik
 Shash
 Thlalkhaiuntik
 Thlekakhaik
 Tkhakiyu Tshkitshiauk
 Tthilkitik
 Ukhwaiksh
 Yahal
 Yikkhaich

К югу от реки Якина ():

 Atshuk
 Chulithltiyu
 Hakkyaiwal
 Hathletukhish
 Hitshinsuwit
 Hiwaitthe
 Kaku
 Khaiyukkhai
 Khitalaitthe
 Kholkh
 Khulhanshtauk
 Kilauutuksh Kumeukwu
 Kutshuwitthe
 Kwaitshi
 Kwilaishauk
 Kwulchichicheshk
 Kwullaish
 Kwullakhtauik
 Kwutichuntthe
 Mulshintik
 Naaish
 Paiinkkhwutthu
 Pikiiltthe Pkhulluwaaiithe
 Pkuuniukhtauk
 Puunttlriwaun
 Shilkhotshi
 Shupauk
 Thlekwiyauik
 Thlelkhus
 Thlinaitshtik
 Thlukwiutshthu
 Tkulmashaauk
 Tuhaushuwitthe
 Tulshk

Примечания

Ссылки 
 Native American genealogy on the Yaquina tribe

Индейцы Орегона
Индейцы Северо-западного побережья
Народы США